Die Abkürzung DYP steht für:
Doğru Yol Partisi, die türkische Partei des Rechten Weges
Draw Your Partner, ein Spielprinzip

DYP